de (voormalige) gemeente Alkemade
 Cornelis Alkemade (1923-1989), Nederlands natuurkundige
 Cornelis van Alkemade (1654-1737), Nederlandse geschiedschrijver 
 Dirk van Alkemade (1560-1572), burgemeester van Den Haag 
 Leo Alkemade (1980), Nederlands cabaretier en acteur
 Nick Alkemade (overleden 1987), Brits tail gunner in een Lancaster Bommenwerper bij de RAF gedurende de Tweede Wereldoorlog
 Alexandre Cousebant d'Alkemade (1840-1922), Belgisch generaal en minister van Oorlog